Ligu je osvojio NK Petlovac i time izborio promociju u 1. ŽNL Osječko-baranjsku. Iz lige je u 3. ŽNL Osječko-baranjsku ispao dvanaestoplasirani NK Vardarac.

Tablica

Izvori 

 Nogometni savez Osječko-baranjske županije

2008-09
osječko-baranjska-2-beli-m